Les Tylopodes (Tylopoda, qui signifie « pieds à coussinets » en grec) forment un sous-ordre regroupant les mammifères cétartiodactyles qui présentent la particularité de marcher sur les surfaces plantaires des deux dernières phalanges, le sabot ne recouvrant que l'avant de la dernière phalange.

Il est aujourd'hui représenté par la famille des Camélidés.

Attention : ces mammifères sont ruminants mais ont acquis cette caractéristique alors qu'ils n'appartiennent pas au clade des Ruminantia.

Classification 
Liste des familles d'après :
 †Amphimerycidae
 †Cainotheriidae
 Camelidae - camélidés, les tylopodes actuels.
 †Oromerycidae
 †Xiphodontidae
 super-famille †Oreodontoidea:
 †Agriochoeridae
 †Merycoidodontidae

Phylogénie au sein des cétartiodactyles

Références taxonomiques 

 
 

Artiodactyla